Matthiessen oder Matthießen ist der Familienname folgender Personen:
 Artus Maria Matthiessen (* 1950), deutscher Schauspieler
 Augustus Matthiessen (1831–1870), britischer Chemiker
 Conrad Johann Matthiessen (1751–1822), deutscher Kaufmann und Bankier
 Detlef Matthiessen (* 1954), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Erhard Adolf Matthiessen (1763–1831), deutscher Jurist, Kaufmann und Ratsherr
 F. O. Matthiessen (1902–1950), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Gunnar Matthiessen (1939–1996), deutscher Autor und Friedensaktivist
 Hans Matthießen (1895–1975), deutscher lutherischer Pastor und Landessuperintendent

 Kjeld Matthiessen (1930–2010), deutscher Altphilologe
 Ludwig Matthiessen (1830–1906), deutscher Physiker
 Markus Matthießen (* 1973), deutscher Politiker (CDU), MdL Schleswig-Holstein
 Martin Matthiessen (1901–1990), deutscher Politiker (NSDAP) und SS-Oberführer
 Michael Matthiessen (* 1956), dänischer Diplomat

 Susanne Matthiessen (* 1963), deutsche Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Matthiessensche Regel, ein Zusammenhang aus der Materialwissenschaft
 Matthiesen
 Mathiesen
 Mathisen
 Mattiesen